Os Florais de Raff foram desenvolvidos pelo Dr. Jorge Luis Raff em Belen de Escobar na Argentina, durante a década de 80. Inicialmente o sistema era composto exclusivamente por flores argentinas da região. Hoje, seu sistema abarca flores da várias partes do mundo: Brasil, Uruguai, Costa Rica, Chile, EUA, etc.

O criador do sistema chama seus florais de Essências Conscientes Energéticas (ECE), pois cada gota de floral contém uma sabedoria que permite a transmutação gradativa do ser que a ingere. De fato, é uma medicina vibracional de grande potencial, pois atua em distintos níveis de consciência, indo além do sistema emocional. Ademais, seu sistema é elaborado conforme preceitos espiritualistas que inclui os conhecimentos alquímicos bem como os milenares da Cabala.

Ação dos Florais 
Os florais agem diretamente nas causa que geram os desequilíbrios energéticos, tanto nos níveis emocionais ou psicológicos. No caso de níveis patológicos, ou seja, quando as enfermidades já se manifestam no corpo físico, esta medicina vibracional trabalha muito bem como complemento da medicina tradicional.

Alguns exemplos de atuação deste sistema floral:

 Possibilta a superação de situações de ansiedade, depressão e stress
 Incentiva o poder pessoal para retomar projetos esquecidos
 Ativação da memória e a criatividade em crianças e dos adultos
 Dissolve a apatia, a lentidão e o desinteresse
 Combate a insônia, a sonolência e o sono agitado
 Diminui e até elimina os sintomas de tensão pré-menstrual e da menopausa
 Auxilia no tratamento das enxaquecas e dores de cabeça
 É muito útil para pessoas com dificuldade de comunicação, que não exprimem seus desejos
 Desperta os verdadeiros valores internos e o conecta com o Deus interior
 Age como um verdadeiro preventivo familiar e social, capaz de resolver a carência afetiva comunitária, permitindo às distintas camadas sociais unificar-se para uma meta comum.

Elaboração dos Florais de Raff 
As essências conscientes energéticas são elaboradas pessoalmente pelo Dr. Jorge Luis Raff, já que são um produto natural com características símil-homeopáticas.

O método de elaboração destas essências florais é de índole exclusivamente alquímica que, embora possa ser ensinada de uma pessoa para outra, é intransmissível o resultado da qualidade energética obtida em cada preparação.

Todas as plantas e flores utilizadas são silvestres e de cultivo orgânico. O conhaque, conhecido tradicionalmente como um destilado de uvas em barris de carvalho (ao sol), é veículo alcoólico utilizado com a função de conservante natural para conter as essências florais mães.

Essências florais do sistema de flores de Raff 
 Essências Florais da Argentina
 Essências Florais da Patagonia
 Essências Florais Brasileiras
 Essências Florais Uruguaias
 Essências Florais Chilenas
 Essências Florais Centroamericanas
 Essências Florais da Costa Rica
 Essências Florais dos USA
 Essências Florais Várias

Divisão em grupos 
O Sistema de Florais de Raff é divido em grupos de consciência:

 Aspecto Psico-Físico
 Aspecto Psico-Mental
 Aspecto Psico-Espiritual
 Aspecto Psico-Divino
 Aspecto União Espiritual e Divina do Homem
 Aspecto Sócio-Cultural
 Aspecto Inter-Galáctico
 Aspecto Psico-Inter-Dimensional
 Aspecto Psico-Inter-Espacial

Ver também 
 Florais
 Medicina complementar
 Saúde
 Medicina Alternativa

Ligações externas 
 

Florais de Bach